Aripuanã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Aripuanã (ort), Mato Grosso, Colniza, 
 Aripuanã (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar